Dobrzynka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Dobrzynka – rzeka, dopływ Neru
 Debrzynka, Dobrzynka – rzeka, dopływ Gwdy
 Dobrzynka – marka kawy zbożowej produkowanej przez Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku